Leyte (eiland), een eiland in de Filipijnen in de centraal gelegen eilandengroep Visayas
 Leyte (provincie), een provincie in de Filipijnen die het grootste deel van het eiland Leyte beslaat
 Southern Leyte, een provincie in de Filipijnen die de rest van het eiland beslaat
 Leyte (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte

Zie ook 
 Golf van Leyte, een golf ten oosten van het eiland Leyte
 Slag in de Golf van Leyte, een zeeslag in de Tweede Wereldoorlog
 Slag om Leyte, vanaf 20 oktober 1944
 USS Leyte (CV-32), een vliegdekschip van de Amerikaanse marine
 USS Leyte (ARG-8), een schip van de Amerikaanse marine